J61 steht für:

 Asbestose, eine Krankheit der Lunge

 den Johnson-Körper J61, das dreifach erweiterte Dodekaeder

Abkürzung